Aleksandr Yefremov peut faire référence à :

  (1904-1951), homme politique soviétique, à la tête de Moscou de 1938 à 1939
  (1992-), footballeur russe
 , physicien russe